Bezpeczna – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie żaszkowskim 
 Bezpeczna – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie skwyrskim 
 Bezpeczna – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie cudnowskim